Lopushna kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Georgi-Damjanovo, ort, Montana, Obsjtina Georgi-Damjanovo, 
 Lopusjna, distrikt, Varna, Obsjtina Dlgopol, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar